Hinnemann ist der Familienname folgender Personen:

 Gisela Hinnemann (* 1949), deutsche Pädagogin und Politikerin (CDU), MdL
 Johann Hinnemann (* 1948), deutscher Dressurreiter